Остров надежды () — американская приключенческая драма 2002 года, режиссёр Чарльз Бисон
 Остров надежды () — турецкий триллер 2007 года, режиссёр Мустафа Кара
 Остров надежды () — канадский телесериал 1999 года, режиссёр Билл Коркоран